Лю́си Лорье́ (; род. 19 марта 1975, , Квебек, Канада) — канадско-французская актриса.

Биография 
Люси Лорье родилась 19 марта 1975 года в  (Квебек) в семье французского происхождения. У неё есть старшая сестра — актриса Шарлотт Лорье (род. 1966).

Люси дебютировала в кино в 1985 году, сыграв роль в фильме «Старик и ребёнок». В 2001 году Лорье сыграла роль Ванессы в фильме «Не говори ни слова». Всего она сыграла в 49 фильмах и телесериалах. Является номинанткой на премии «Genie Awards» (1987) и «Jutra Awards» (2007).

В 1990-х годах Люси состояла в фактическом браке. У бывшей пары есть сын — Тим (род. 1992).

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт Люси Лорье